Interkontinentala cupen 1977 var den sjuttonde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll.

Europa representerades av Borussia Mönchengladbach från Karlsruhe, Västtyskland, som vann Europacupen 1976–77. Sydamerika representerades av Boca Juniors från Buenos Aires, Argentina, som vann Copa Libertadores 1977.

Lagen möttes vid två tillfällen och Boca Juniors vann cupen efter en vinst på Wildparkstadion, med ett ackumulerat slutresultat på 5–2.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1977
Europacupen i fotboll 1976/1977

Källor

Noter

1977
Fotbollsåret 1977
1978 i Argentina
1978 i Västtyskland
Borussia Mönchengladbach
CA Boca Juniors
Karlsruhe
Sportevenemang i Buenos Aires
Internationella sportevenemang i Argentina
Internationella sportevenemang i Västtyskland
Buenos Aires under 1900-talet